Okręty US Navy o nazwie USS "Salt Lake City", pochodzącej od miasta Salt Lake City:
 Pierwszy "Salt Lake City" (CA-25) był krążownikiem, który wszedł do służby w 1929, walczył w wielu potyczkach w czasie II wojny światowej i został użyty w czasie testów bomby atomowej w 1946.
 Drugi "Salt Lake City" (SSN-716) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który został wycofany ze służby w listopadzie 2006.

Salt Lake City